Ярловци може да се отнася за:

 Ярловци - село в Община Трън
 Ярловци – бивше село, от 1965 година квартал на Драгоман

Вижте също 
 Ярлово